

События 

 10 марта — коронация Альфонса VII Императора, короля Кастилии.
 1126—1157 — король Кастилии и Леона Альфонс II (VII в Леоне). Стал сюзереном Арагона, Наварры, Португалии, Фуа, Коменжа, Монпелье.
 Битва у Хлумца. Победа чешских войск над немецкими войсками. Пленение императора Германии Лотаря II.
 После убийства Рагнвальд Ингесона единственным королём Швеции стал Магнус I Сильный.
 1126—1162 — император Китая Чжин-цзун.
 Две чжурчженьские армии вторглись в Китай. Сунские войска разбиты.
 Войска манчжурской династии Цзинь взяли в осаду Кайфэн.

Россия
 Посадничество в Новгороде получил Мирослав Гюрятинич.
 Перемышльский князь Ростислав Володарович осадил Звенигород, но вмешательство венгерского короля заставило его отступить.
 Отражение Ярополком II Владимировичем набегов половцев.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1126 году
 Аверроэс, знаменитый арабский философ.
 Анвари, персидский поэт.
 Хагани Ширвани, поэт и философ Востока.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1126 году
 8 марта — Уррака Кастильская, королева Кастилии и Леона.
 14 сентября — Констанция Французская, дочь короля Филиппа I, супруга Гуго I Шампанского, графа де Труа, и Боэмунда I, князя Антиохии.
 1 октября — Морфия Мелитенская, супруга Балдуина II.
 13 декабря — Генрих IX Чёрный, герцог Баварии.
 Евфимия, княжна Половецкая, дочь Владимира Мономаха.
 Темим ибн Юсуф, сын эмира Альморавидов Юсуфа ибн Ташфина.

См. также

Примечания